Элпидий () — имя собственное.

 Элпидий Каппадокийский — святой из Малой Азии.
 Элпидий Лионский — епископ Лионский с 410 года.
 Элпидий (Каралис) — архиерей Константинопольской православной церкви, епископ Кианейский, викарий Австралийской архиепископии.

См. также 
 Святой Элпидий